Deadwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Deadwood (Canada), een plaats in Alberta, Canada;
Deadwood (Oregon), een plaats in Oregon, Verenigde Staten;
 Deadwood, een plaats in  Sint-Helena, Atlantische Oceaan.
Deadwood (South Dakota), een plaats in South Dakota, Verenigde Staten.

Deadwood kan ook verwijzen naar:
Deadwood (televisieserie), een dramaserie die zich afspeelt in Deadwood, South Dakota;
Deadwood: The Movie, een tv-film en vervolg op de serie
Deadwood (spel), een bordspel;
Deadwood (Garbage), een lied van de rockgroep Garbage;
Deadwood (boek), een boek van Pete Dexter, uitgegeven in 1986.

Zie ook
Dood hout